

Geografia 
 Cabildo – località del partido di Bahía Blanca (Argentina)
 Cabildo – comune della provincia di Petorca (Cile)

Storia 
 Cabildo –  organo collegiale coloniale spagnolo che governava un comune

Altro
 Cabildo – edificio storico di New Orleans
 Cabildo – associazioni etniche africane create a Cuba